Иранская самолётостроительная промышленная компания (; , акроним на фарси — HESA) — иранское авиационное производственное предприятие, основанное в 1976 году. Управляется Иранской организацией авиационной промышленности и находится в городе Шахиншехр (Исфахан).

История 
Строительство завода в Шахиншехре было начато американской компанией Textron. Планировалось, что новое предприятие будет выпускать вертолёты Bell 214 различных конфигураций в соответствии со сделкой, которая предусматривала производство в Иране нескольких сотен вертолётов и передачу технологий. Как сообщается, контракт был настолько огромен, что Textron создало новое подразделение для реализации иранского проекта во главе с генерал-майором Делком М. Оденом. Американская компания была вынуждена выйти из проекта из-за иранской революции и последующих санкций против Ирана. Позднее власти Исламской Республики Иран достроили завод и запустили его в 1989 году, организовав на его базе ремонт и модернизацию американских истребителей F-5. В 1993 году HESA наладило производство вертолётов АН-1 J «Кобра», в 1996 году в Шахиншехре было начато производство поршневых авиационных двигателей.

Проекты 

 Производство пассажирского самолёта IrAn-140-100 совместно с Украиной, разработанного на основе Ан-140.
 Проектирование и изготовление парашютных систем для дронов 
 Производство вертолёта Shahed-278 (с использованием компонентов американского Bell 206 и иранского Panha Shabaviz 206-1)
 Производство вертолётов Zafar 300 (на базе Bell 206)
 Производство вертолёта Shahed-274 (на базе Bell 206)
 Производство вертолёта Shahed-285 (с использованием компонентов Bell 206 и Panha Shabaviz 206-1)
 Учебно-тренировочный самолёт HESA Dorna
 Производство дронов Karrar
 Изготовление пропеллеров из композитных материалов
 Ремонт судов на воздушной подушке для ВМС Ирана
 Изготовление деталей
 Производство истребителя Azarakhsh (на основе Northrop F-5)
 Производство истребителя Saeqeh (на основе Northrop F-5)
 Разработка дозвукового HESA Shafaq с использованием стелс-технологий (на основе M-ATF)
 Разработка дрона с использованием стелс-технологий Sofreh Mahi
 Проект Simorgh () в рамках модернизации Northrop F-5A для преобразования в F-5B. Впервые показан на Iran Kish Air Show 2005, два самолёта были построены

Примечания

Ссылки 

 Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company (HESA) Official website
 Iranian Combat Aircraft Programmes — IHS Aerospace Defence & Security (2015)

Авиация Ирана
Вооружённые силы Ирана
Компании Ирана
Авиастроительные компании
Оборонные компании
Компании, основанные в 1976 году